У фіналі Вімблдону 1997 в одиночному чоловічому розряді Піт Сампрас переміг Седріка Пйоліна з рахунком 6–4, 6–2, 6–4.

Ріхард Крайчек був чемпіоном попереднього року, але його в четвертому колі переміг господар турніру Тім Генмен.

Цей Вімблдон став останньою появою в основній сітці турнірів Великого шолома для колишніх чемпіонів Пета Кеша і Міхаеля Штіха.

Сіяні гравці 

Мустера замінив несіяний гравець з найвищим рейтингом Йонас Бйоркман зі Швеції, який став 17-м номером посіву.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1997 Wimbledon Men's Singles draw

1997 у тенісі‎
Вімблдонський турнір